

Persone
 Mariotti – nobile famiglia marchigiana originaria di Fano e Mondavio
 Adamo Mariotti (1886-1952) – generale italiano
 Alberto Mariotti (1935) – ex calciatore argentino, di ruolo difensore
 Alessandro Mariotti (1876-1952) – avvocato e politico italiano
 Alessandro Mariotti (1998) – sciatore alpino sammarinese
 Alfredo Mariotti (1932-2009) – basso italiano
 Angelo Maggi Mariotti (1955) – attore, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Annibale Mariotti (1738-1801) – medico e poeta italiano
 Arnaldo Mariotti (1947) – politico italiano
 Attilio Mariotti (1882-1955) – politico italiano, professore di fisica, socialista
 Enrico Mariotti (1969) – allenatore di hockey su pista ed ex hockeista su pista italiano
 Filippo Mariotti (1833-1911) – politico italiano
 Francesca Mariotti (1973) – manager e avvocato italiano
 Gaetano Mariotti (1846-1902) – politico italiano
 Giambattista Mariotti (1690-1749) – pittore italiano, esponente della scuola veneta del XVIII secolo
 Gianfranco Mariotti (1939-1992) – politico italiano
 Giovanni Mariotti (1850-1935) – politico e archeologo italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia, sindaco di Parma
 Giovanni Mariotti (1936) – scrittore italiano, autore del romanzo Storia di Matilde
 Guillermo Mariotto – stilista venezuelano naturalizzato italiano
 Ilo Mariotti (1922-1992) – politico italiano
 Jean Mariotti (1901-1975) – scrittore francese
 Maria Mariotti (1964) – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana, di ruolo centrocampista
 Mario Mariotti (1936-1997) – artista italiano
 Massimo Mariotti (1964) – allenatore ed ex hockeista su pista italiano
 Michela Sironi Mariotti (1946) – politica italiana, sindaco di Verona dal 1994 al 2002
 Michele Mariotti (1979) – direttore d'orchestra italiano
 Paolo Mariotti (1979) – calciatore sammarinese, di ruolo centrocampista
 Ruggero Mariotti (1853-1917) – avvocato e politico italiano
 Scevola Mariotti (1920-2000) – latinista e filologo italiano
 Sergio Klaus Mariotti, noto anche con lo pseudonimo di Klaus Davi (1965) – giornalista, opinionista e pubblicitario svizzero naturalizzato italiano
 Sergio Mariotti (1946) – scacchista italiano
 Vasco Mariotti (1906-1962) – chimico e scrittore italiano

Altro
 7972 Mariotti – asteroide della fascia principale
 Coppa Cossu-Mariotti – trofeo assegnato dalla sezione Sardegna della Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Stadio Mariotti – principale impianto sportivo di calcio di Alghero
 T. Mariotti – azienda italiana di costruzioni e riparazioni navali

Note

Pagine correlate 
Luigi Mariotti (disambigua)
Mariotto